Новый центр:

 Новый центр  — латвийская левоцентристская политическая партия, с 2005 г. входила в объединение Центр согласия.
 Новый центр — центристская французская политическая партия, придерживающаяся социал-либеральной позиции.